Vesalius bezeichnet:
 Andreas Vesalius (1514–1564), flämischer Anatom der Renaissance

Sonstiges:
 Mount Vesalius, Berg auf Liège Island, Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 (2642) Vésale, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Vesalius-Band, siehe Ligamentum inguinale, ein anatomischer Begriff
 Andreas-Vesalius-Gymnasium Wesel, ein Gymnasium im Großraum Wesel